Антонио I дель Карретто (; ? — 1313, Финале) — маркграф марки Ди Финале, титулярный маркграф марки Савона из династии Дель Карретто.

Биография 
Антонио дель Карретто был сыном Джакомо дель Карретто и Екатерины Марано. После смерти Джакомо, его дети Антонио, Конрад и Энрико разделили владения отца между собой. Антонио получил маркграфство Финале, а также города Калиссано и Бардинето. В 1276 году города Коссерия, Миллезимо и Каркари, которые остались до сих пор в совместном управлении братьев, также были разделены между ними.
Так как Антонио был несовершеннолетним, опека над ним была поручена Николе Дориа.
Также как его отец Антонио дель Карретто поддерживал партию гибеллинов, выступая против Карла Анжуйского. В 1268 году Конрадин сумел попасть в Италию благодаря дель Карретто которые провели короля по своей территории, минуя перевалы занятые его врагами. 29 декабря 1268 года Карл Анжуйский пригласил город Асти в Ломбардскую лигу, чтобы совместно бороться против дель Карретто. В 1270 году между дель дель Каррето и Карлом был подписан мир, по которому дель Каррето потеряли город Бардинето и несколько замков. После того как в 1280 году Антонио дель Карретто не принёс «партнерскую клятву» Генуе, он был объявлен мятежником. Это событие привело к началу конфликта между маркграфством Финале и Генуэзской республикой, который продолжался в большей или меньшей степени до середины XV века. В эту борьбу впоследствии на стороне дель Каррето часто вмешивались Миланское герцогство и Французское королевство. 29 марта 1292 года Антонио дель Карретто все-таки принёс клятву Генуе. В июне того же года он подписал ряд торгово-таможенных соглашений с коммуной Генуи. В 1293 году Антонио вместе с Джованни I маркграфом Монферрата воевал против коммуны Асти. 26 декабря того же года между сторонами было заключено перемирие. 1300 году поддержал жителей Калиссано в борьбе с аббатством Феррании. 23 ноября 1311 года ввел статуты для жителей города Финале.

Семья 
Антонио I дель Карретто был женат на Агнес ди Вальперга
У них было трое детей:
 Джорджио дель Карретто — маркиз Савоны и Ди Финале;
 Антонио II дель Карретто — барон Калатабьяно
 Энрико.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 A. Peano Cavasola,Il castello di Lancillotto. La storia europea di Castel Gavone, Centro Storico del Finale, 2004
 Storia di Finale, Daner Edizioni, Savona 1998
 G. B. Moriondo, Monumenta Aquensia, II, Taurini 1790, Addenda, nn. 160 coll. 675-82; 172 coll. 689-91; 200 col. 708;

Ссылки 
 Генеалогия семьи Дель Карретто 
 Антонио дель Карретто 

Дель Карретто
Маркграфы Савоны
Маркграфы Финале
Правители Европы XIII века
Правители Европы XIV века
Персоналии:Савона